Donji Desinec je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 11,23 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Donji Desinec ima 844 stanovnika koji žive u 236 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 75,16 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji